Patilszen, auch: Patilschen, ist der Name dreier Orte in Ostpreußen im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Patilszen, 1936–1938 Patilschen, 1938–1946 Kunzenrode, Kreis Labiau, ab 1946: Oruscheinoje, untergegangener Ort im Rajon Polessk
 Patilszen, 1931–1946 Insterwalde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Otradnoje, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Patilszen, 1936–1938 Patilschen, 1938–1946 Tilsen, Kreis Tilsit-Ragnit, seit 1946: Koschelewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk